Kachnička může být:

 kachnička (rod) – český rodový název pro některé rody kachen (Anatinae)

 gumová kachnička
 lidové označení pro Citroën 2CV